Beverly Lake ist der Name folgender Seen:

in den Vereinigten Staaten:
 Beverly Lake (Alaska)
 Beverly Lake (Illinois)
 Beverly Lake (Maryland)
 Beverly Lake (Missouri)
 Beverly Lake (Washington)
 Beverly Lake (Wisconsin)

in Kanada:
 Beverly Lake (Thelon River), in Nunavut
 Lower Beverly Lake, Ontario